Вячеслав Головин:
 Головин, Вячеслав Александрович (1959—2018) — советский хоккеист, российский тренер.
 Головин, Вячеслав Владимирович (1953—2023) — советский футболист.